Grand-Place (Roubaix) - plein in Roubaix
 Roubaix - Grand-Place (metrostation) - metrostation bij bovenstaand plein